Corpul Voluntarilor Ardeleni și Bucovineni se poate referi la:
 Unul dintre cele două  Corpuri ale Voluntarilor Români din Rusia constituite în timpul Primului Război Mondial
 Corpul Voluntarilor Români Ardeleni și Bucovineni de la Hârlău